USS Buffalo war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine:

 die erste Buffalo wurde am 12. August 1816 in Philadelphia verkauft
 USS Buffalo (1892)
 USS Buffalo (CL-84), ein leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse, Bauauftrag wurde storniert
 USS Buffalo (CL-110), ein leichter Kreuzer der Fargo-Klasse, Bauauftrag wurde storniert
 USS Buffalo (SSN-715), U-Boot der Los-Angeles-Klasse

Buffalo
USS